Foundation kan henvise til:

 Foundation (kosmetik) - et kosmetikprodukt
 Stiftelsen - den danske titel på en science fiction-serie Foundation skrevet af Isaac Asimov